Die Elitserien-Saison 1999/2000 war die 25. Spielzeit der schwedischen Elitserien. Schwedischer Meister wurde zum insgesamt 15. Mal in seiner Vereinsgeschichte der Djurgårdens IF, während der Västerås IK und der Linköpings HC in die zweite Liga abstiegen.

Reguläre Saison

Modus 
Die zwölf Mannschaften der Elitserien bestritten zunächst je 50 Spiele. Während sich die ersten acht Mannschaften für die Play-offs qualifizierten, war für die Mannschaften auf den Plätzen neun und zehn die Spielzeit beendet und die beiden Letztplatzierte mussten in der Kvalserien um den Klassenerhalt gegen die besten Zweitligisten antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Play-offs 
Die Viertelfinale wurde im Modus „Best-of-Seven“ ausgetragen, das Halbfinale, sowie das Finale im Modus „Best-of-Five“.

Turnierbaum

Schwedischer Meister

Weblinks 
 Elitserien - offizielle Homepage (schwedisch)

SHL-Saison
Eishockeysaison 1999/2000